Михаил Шейнкман: Шейнкман, Михаил Аркадьевич (известен под фамилией Светлов; 1903—1964) — русский советский поэт, драматург и журналист, военный корреспондент.
 Шейнкман, Михаил Львович (известен под фамилией Андреев; 1903—1988) — сотрудник НКВД СССР, старший майор государственной безопасности.